A francia labdarúgókupa, Coupe de France, vagy Coupe Charles Simon, egy versenykiírás a francia és Franciaország tengerentúli területein (Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin, Saint-Pierre és Miquelon, Új-Kaledónia) szereplő labdarúgóklubok számára. Profi és amatőr csapatok egyaránt indulhatnak, ennek köszönhetően rengeteg csapat részvételével zajlanak a küzdelmek. A versenyt a Francia labdarúgó-szövetség rendezi minden évben. Az első szezont 1918-ban tartották.

Történet
A kupát az első világháború alatt alapították. Első nevét a háborúban elhunyt labdarúgótól, Charles Simon-tól kölcsönözte.

A Paris Saint-Germain a kupa történetének legsikeresebb csapata, összesen tizennégy alkalommal hódította el a trófeát. Három játékos nyerte meg a kupát ötször: Marceau Sommerlynck (1946, 1947, 1948, 1953 és 1955), Dominique Bathenay (1974, 1975, 1977, 1982 és 1983) és Alain Roche (1986, 1987, 1993, 1995 és 1998).

1927 óta a francia elnök mindig megjelent a mérkőzésen, és átadta a kupát a győztes csapat kapitányának. Gaston Doumergue volt az első elnök, aki részt vett a kupadöntőben.

Eredmények
A francia kupát sokszor nehéz a nagyobb csapatoknak elhódítaniuk, mivel a nagyobb rangú klubok mindig idegenben játszanak, ha alacsonyabb osztályú ellenfelet kapnak. A mérkőzéseket egy fordulóban játsszák és nincs visszavágó. Ez nagy meglepetéseket hozhat, különösen ha az alacsonyabb rangú csapat a legjobb formájában játszik aznap. Az elmúlt szezonokban sok döntős (2009-ig azonban nem győztesek) érkezett a másodosztályból, vagy alacsonyabb osztályokból.

Győzelmek klubok szerint

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos oldal FFF.fr
 Coupe de France az LFP oldalán
 Coupe de France mérkőzések, eredmények, részletes statisztika 

Labdarugokupa
Nemzeti labdarúgókupák